Seattle Sounders kan syfta på:
 Seattle Sounders (1974–1983) – en fotbollsklubb i Seattle 1974–1983
 Seattle Sounders (1994–2008) – en fotbollsklubb i Seattle 1994–2008
 Seattle Sounders FC – en fotbollsklubb i Seattle 2009–